Garoëb, eigentlich , bezeichnet:

  (* 1942), traditioneller Führer in Namibia
  (1942–1997), namibischer Politiker
 , Wahlkreis in Namibia